Ґібсон (округ, Індіана)
 Ґібсон (округ, Теннессі)